Survivor: Thailand – пятый сезон американского реалити-шоу Survivor, который снимался летом 2002 года и был показан по телеканалу CBS с сентября по декабрь 2002 года. Съемки проходили на тайском острове Ко Тарутао. Участники были разделены на 2 племени – Чуай Ган (по-тайски – «помогать ближнему») и Сук Чжай (по-тайски – «счастливое сердце»). Позднее они объединились в одно племя Чуай Чжай (смешанное название первоначальных племен). В финальном эпизоде победителем стал продавец подержанных автомобилей Брайан Хейдик, победивший ресторатора Клэя Джордана со счетом 4-3.

Интересные факты

 Впервые участники были распределены по племенам не продюсерами, а самими участниками. Двум старейшим участникам – Джейку Биллингсли и Джен Джентри – было позволено выбрать состав племен.
 На четырнадцатый день шоу всем участникам дали возможность перейти из своего племени в другое. Однако на этот шаг никто не решился.
 Главной неожиданностью сезона стало «фальшивое объединение племен». Когда в игре осталось 10 человек (обычно при этом количестве племена объединяются), участникам сказали переехать на новый пляж, где им был устроен фуршет. Все решили, что это объединение, а одна из участниц – Ши Анн Хуанг – открыто перешла на сторону чужого племени. Однако на следующем состязании обнаружилось, что племена не объединились, а просто будут жить на одном пляже. Это нанесло многим серьёзный удар, особенно Ши Анн, которую племя исключило из игры на совете после поражения в состязании за иммунитет.
 Победитель сезона Брайан Хейдик раньше работал порноактером.

Участники

История голосования

Ссылки 
Официальный сайт Survivor: Таиланд
Фотографии участников 

Survivor